Birket-Smith är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:   

 Sophus Birket-Smith
 Kaj Birket-Smith

Danska efternamn